Stripped har været titlen på flere singler og album:

Album
Stripped (Christina Aguilera-album) er et album af Christina Aguilera, udgivet i 2002
Stripped (Rolling Stones-album) er et album af Rolling Stones, udgivet i 1995
Stripped (Stage Dolls-album) er et album af Stage Dolls, udgivet i 1991
Stripped (Pretty Maids-album) er et (akustisk) album af Pretty Maids, udgivet i 1993

Sange
Stripped (Rammstein-sang) er et covernummer af Rammstein, udgivet i 1998
Stripped (Depeche Mode-sang) er en sang af Depeche Mode, udgivet i 1986